Mount Union kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Mount Union (Iowa)
Mount Union (Pennsylvania)